

Pessoas
Cotton Mather
Aimé Cotton
Annie Cotton
Ben Cotton

Localidades

Condado de Cotton
Ou ainda:
Cotton Valley

Desambiguação